

Događaji 
 12. rujna - Venerin prijelaz preko Sunčeva diska vidljiv s Zemlje i Marsa.

Izvori